Beowulf je naslov staroenglaške epske pesnitve. Poleg tega je Beowulf tudi:

Beowulf (junak), glavni junak epa

Film in mediji 
 Beowulf (film, 1999), film iz leta 1999, v katerem nastopa Christopher Lambert, režiral pa ga je Graham Baker
 Beowulf & Grendel, film iz leta 2005, v katerem igra Gerard Butler, režija: Sturla Gunnarsson
 Beowulf (film, 2007), risani film iz leta 2007, režija: Robert Zemeckis
 Beowulf: Vrnitev v Shieldlands, britanska TV serija iz leta 2016

Ostalo 
Beowulf (radio), radijska upodobitev epa, Radio Tales za National Public Radio
Beowulf: The Game, video igra, ki temelji na risanki iz leta 2007
.50 Beowulf, naboj, ki se uporablja predvsem za predelane puške AR-15
Beowulf (Blart), fikcijski junak iz romana Blart
Beowulf Shaeffer, fikcijski junak v delih Larryja Nivena 
Beowulf (DC Comics), fikcijski junak stripov DC Comics
Beowulf (Dune), fikcijski junak v delih Dune
Beowulf (Honorverse), fikcijski planet, ki si ga je izmislil David Weber v svojem delu Honorverse
Beowülf, glasbena skupina iz osemdesetih let 20. stoletja, ki je izvajala crossover thrash metal
Beowulf, ime pošasti iz boss iger, pa tudi rokavic in orožja v igri Devil May Cry 3.

V računalništvu 
 Beowulf cluster - visokozmogljivostna gruča, izdelana iz cenenih komponent za osebne računalnike

V gospodarstvu 
Beowulf Mining - rudarsko podjetje iz Švedske